Gombos Ferenc (1873–1938) magyar történész, pedagógus, író, az MTA rendes tagja
 Gombos Ferenc (1876/1877–1919) vasmunkás, karhatalmista, pártmunkás, a KMP alapító tagja
 Gombos Ferenc (1891–1978) író, újságíró. Álneve Simándy Pál volt.
 Gombos Ferenc (1950–) fotográfus
 Gombos Ferenc (?) őrbottyáni közgazdász, harangöntő